Adrien-Charles Le Mayeur de Merprès (1844-1923) – pittore e incisore belga
 Adrien-Jean Le Mayeur (1880-1958) – pittore belga
 Arthur Mayeur (1871-1934) – incisore francese
 Bernard Mayeur (1938-2004) – cestista francese
 Catherine Mayeur-Jaouen (1964) – storico francese
 Mayeur de Saint-Paul (1758-1818) – drammaturgo, attore e direttore teatrale francese
 Yvan Mayeur (1960) – politico belga